Bernard Maciejowski (zm. 1543) – kasztelan czechowski i lubelski, sędzia lubelski i sandomierski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Bernard Maciejowski (zm. 1551) – kasztelan radomski i lubelski, podstoli lubelski
 Bernard Maciejowski (1548–1608) – biskup łucki i krakowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski